

Pessoas
Sônia Luyten
Willem Jacob Luyten

Outros
1964 Luyten
Luyten 726-8

Desambiguação